Ornithothoraces (gr. "tórax de ave") es un clado de aves que incluye todos los enantiornites y las aves modernas (Neornithes). 

El nombre Ornithothoraces significa "tórax de ave" y hace referencia a la anatomía del tórax altamente derivada de las aves modernas, la cual dio a los ornitotoracinos una capacidad superior de vuelo comparada respecto a las aves más primitivas. Esta anatomía incluye músculos coracoides alargados, un gran esternón quillado y articulación glenoide modificada del hombro, junto con una jaula de costillas dorsalmente semirrígida.

Filogenia de las aves basales según Chiappe, 2007 

Chiappe y Calvo (1994) y Chiappe (1996) definieron el clado Ornithothoraces como el ancestro común de Iberomesornis romerali y las aves actuales, más todos sus descendientes. Ésta es una definición basada en nodos.

Sereno (1998) definió Ornithothoraces de igual  forma basándose en nodos, pero usó Sinornis santensis en lugar de Iberomesornis.

Referencias 

Traducido de la versión inglesa :en:Ornithothoraces

Clasificación de las aves